Григорий Тихонов:
 Тихонов, Григорий Алексеевич (1908—1980) — полный кавалер ордена Славы.
 Тихонов, Григорий Матвеевич (1912—1944) — гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.